Maurois kan verwijzen naar:
 Maurois (gemeente), een gemeente in het Franse Noorderdepartement (regio Hauts-de-France)
 André Maurois, (1885-1967), Frans schrijver